The Tomorrow Man – film per la televisione del 1996, diretto da Bill D'Elia
 The Tomorrow Man – film del 2001, diretto da Doug Campbell
 The Tomorrow Man – film del 2019, diretto da Noble Jones